Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2000 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 29 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mariaan de Swardt et David Adams battent Rennae Stubbs et Todd Woodbridge en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Rennae Stubbs Todd Woodbridge||align=center|Finale|| Mariaan de Swardt David Adams (12)
|-
|2|| Lisa Raymond Leander Paes||align=center||| Mariaan de Swardt David Adams (12)
|-
|3|| Natasha Zvereva Sandon Stolle||align=center||| Cătălina Cristea Bob Bryan
|-
|4|| Ai Sugiyama John-Laffnie de Jager||align=center|1/2 finale|| Rennae Stubbs Todd Woodbridge (1)
|-
|5|| Elena Likhovtseva Jeff Tarango||align=center|1/4 de finale|| Rennae Stubbs Todd Woodbridge (1)
|-
|6|| Manon Bollegraf Rick Leach||align=center||| Nannie De Villiers Simon Aspelin
|-
|7|| Tina Križan Ellis Ferreira||align=center||| Meghann Shaughnessy Fredrik Bergh
|-
|8|| Nathalie Tauziat Olivier Delaitre||align=center||| Elena Tatarkova Jack Waite
|}

|-
|9|| Katarina Srebotnik Piet Norval||align=center||| Kim Clijsters Lleyton Hewitt ()
|-
|10|| Kristie Boogert Mark Woodforde||align=center|1/2 finale|| Mariaan de Swardt David Adams (12)
|-
|11|| Kimberly Po Donald Johnson||align=center|1/4 de finale|| Ai Sugiyama John-Laffnie de Jager (4)
|-
|12||style=background-color:#CCCCFF| Mariaan de Swardt David Adams||align=center|Victoire'''|| Rennae Stubbs Todd Woodbridge (1)
|-
|13|| Åsa Svensson Nicklas Kulti||align=center||| Nannie De Villiers Simon Aspelin
|-
|15|| Miriam Oremans Andrew Kratzmann||align=center||| Catherine Barclay Paul Haarhuis
|-
|16|| Virginia Ruano Pascual Tomás Carbonell||align=center||| Cara Black Patrick Galbraith
|}

|-
|1|| Kim Clijsters Lleyton Hewitt||align=center||| Rennae Stubbs Todd Woodbridge (1)
|-
|2|| Nathalie Dechy Stéphane Huet||align=center||| Rachel McQuillan Andrew Florent
|-
|3|| Anne-Gaëlle Sidot Arnaud Clément||align=center||| Kristie Boogert Mark Woodforde (10)
|-
|4|| Émilie Loit Julien Boutter||align=center||| Cara Black Patrick Galbraith
|-
|5|| Martina Navrátilová Jan Siemerink||align=center||| Mariaan de Swardt David Adams (12)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2000
France Double mixte
France Double mixte
Tennis en France en 2000
Tennis en mai 2000
Tennis en juin 2000